Contea di Page o Page County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Page (Iowa)
 Contea di Page (Virginia)